Seznam brigad z zaporedno številko 56.

Seznam 
 Pehotne
 56. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Konjeniške
 56. konjeniška brigada (ZDA)

 Artilerijske
 56. poljska artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi